Kykula může být:
 Kopec:
 Kykula (Hostýnsko-vsetínská hornatina) (679 m) — hora v Hostýnko-vsetínské hornatině
Kykula (Biele Karpaty) (746 m) — hora v Bílých Karpatech
Kykula (Moravskoslezské Beskydy) (811 m) — hora v Moravskoslezských Beskydech
 Kykula (Jablunkovské mezihoří) (845 m) — hora v Jablunkovském mezihoří
 Kykula (Javorníky, 926 m) (926 m) — hora v Javorníkách
 Kykula (Javorníky, 920 m) (920 m) — hora v Javorníkách
 Kykula (Malá Fatra) (953 m) — hora v Malé Fatře
 Kykula (Kysucké Beskydy, 1087 m) — hora v Kysuckých Beskydech u Oščadnice
 Kykula (Kysucké Beskydy, 1105 m) — hora v Kysuckých Beskydech u Vychylovky
 Potok
Kykula (potok) — potok pramenící na svazích Kykuly (Moravskoslezské Beskydy) a vlévající se do Kopytné
Sedlo:
 Kykula (sedlo) — sedlo v Bílých Karpatech
Sídlo:
 místní část obce Vyškovec v okrese Uherské Hradiště
osada obce Chocholná-Velčice

Reference